Fernando de Contreras puede hacer referencia a:

 Fernando de Contreras (1470-1548), sacerdote español;
 Fernando de Contreras y Pérez de Herrasti (1874-1940), periodista y político tradicionalista español;
 Fernando Contreras Castro (1963- ), escritor costarricense;